Wuhr ist ein künstlicher Wasserlauf im Südschwarzwald, siehe Wuhr

Wuhr ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Wuhr (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Wühr
 Wur
 Wühren